Amalocichla incerta és una espècie d'ocell de la família dels petròicids (Petroicidae) que habita el terra dels boscos de les muntanyes de Nova Guinea.

Petròicids